Леонард — мужское имя и фамилия. От древневерхненемецкого levon (лев) и hardu (храбрый).

Известные носители имени 
 Святой Леонард — святой, живший в VI веке.
 Леонард из Порто-Маурицио (1676—1751) — итальянский монах, святой.

Известные носители фамилии 
 Леонард, Бенни (1896—1947) — американский боксёр-профессионал.
 Леонард, Бобби (1932—2021) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Леонард, Бретт (род. 1959) — американский кинорежиссер.
 Леонард, Джошуа (род. 1975) — американский актёр.
 Леонард, Изабель (род. 1982) — американская оперная певица (меццо-сопрано).
 Леонард, Кауай (род. 1991) — американский профессиональный баскетболист.
 Леонард, Луиза (также Ре́кси Ле́онард; 1867—1937) — американский астроном.
 Леонард, Маргарет — американская правозащитница, журналистка.
 Леонард, Марион (1881—1956) — американская актриса театра, ставшая одной из первых знаменитостей фильмов в эпоху немого кино.
 Леонард, Мейерс (род. 1992) — американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс».
 Леонард, Павел Степанович (1837—1891) — молдавский социолог и писатель.
 Леонард, Патрик (род. 1955) — американский музыкант и поэт-песенник.
 Леонард, Роберт (1889—1968) — американский режиссёр и актёр.
 Леонард, Роберт Шон (род. 1969) — американский актёр.
 Леонард, Роналд — американский виолончелист и музыкальный педагог.
 Леонард, Сильвио (род. 1955) — кубинский легкоатлет.
 Леонард, Рэй (род. 1956) — американский боксёр.
 Леонард, Эдгар (1881—1948) — американский теннисист, чемпион и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Леонард, Элмор (1925—2013) — американский писатель, сценарист.
 Леонард, Эмери Клэренс (1892—1968) — американский ботаник-систематик, специалист по растениям семейства Акантовые.
 Леонард, Эрика (более известна под псевдонимом Э. Л. Джеймс; род. 1963) — английская писательница.

Топонимы 
 Леонард — город в округе Клируотер, штат Миннесота, США.

См. также 
 Леонхард
 Леонарди
 Леонардо (значения)
 Ленни

Немецкие мужские имена